Ранчо Охеда има више значења:

 Ранчо Охеда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Охеда (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику